Лос-Бальба́сес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 64,31 км². Население — 349 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Diputación de Burgos
 Hotel en el municipio
 Peña Como me Pones

Муниципалитеты Бургоса